-th — флексія в англійській мові. За допомогою цієї флексії утворюються
 порядкові числівники, за винятком слів «перший» (), «другий» () і «третій» ();
 віддієслівні іменники у деяких випадках;
 архаїчна форма третьої особи однини дієслів теперішнього часу.

Див. також 
Th (диграф)

Англійська мова